Віржіні Раззано (Virginie Razzano, нар. 12 травня 1983, Діжон) — французька тенісистка.

Фінали WTA

Одиночний розряд: 6 (2–4)

Парний розряд: 1 (1–0)

Виступи у турнірах Великого шолома

Одиночний розряд

Парний розряд

Примітки

Посилання 
 

Французькі тенісистки
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2008
Переможці юніорського Відкритого чемпіонату Франції з тенісу
Французькі олімпійці
Тенісисти на Кубку Гопмана